Publi Furi, magistrat romà
 Quint Furi, Pontífex Màxim de Roma el 449 aC
 Luci Furi, tribú de la plebs el 307 aC 
 Marc Furi, jurista romà
 Luci Furi, pretor el 200 aC 
 Gai Furi, almirall romà
 Publi Furi, tribú el 100 aC.
 Furi d'Heraclea, navarc d'Heraclea Minoa
 Publi Furi, cavaller romà 
 Furi, jurista romà